Veles kan syfta på:

 Veles (släkte) – ett fågelsläkte
 Veles – lätt beväpnad infanterist, se Velites
 Veles (gud) – en gud i slavisk mytologi

Geografi

Nordmakedonien 

 Veles (kommun), kommun, 
 Veles, stad,

Se även 
 Velez